Deisenhofen ist der Ortsname von

 Deisenhofen (Höchstädt an der Donau), Ortsteil der Stadt Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Deisenhofen (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Deisenhofen (Neustadt), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Deisenhofen (Oberhaching), Ortsteil der Gemeinde Oberhaching, Landkreis München, Bayern